Il doppio del torneo di tennis Montauban Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sasa Hirszon e Christian Ruud che hanno battuto in finale Massimo Cierro e Ugo Colombini 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Jean-Philippe Fleurian /  Bertrand Lemercier (semifinali)
 Lionnel Barthez /  Alois Beust (quarti di finale)

 Gilles Bastie /  Federico Sánchez (primo turno)
 Massimo Cierro /  Ugo Colombini (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Montauban Challenger 1993